Die Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband 2013 war die 70. Auflage dieses Dreibandturniers und fand vom 16.–20. Jänner 2013 im Cafe Schwarz in Wien, Österreich statt. Ausrichter war der BSK Leopoldstadt. Zum ersten Mal wurde die Staatsmeisterschaft 1932 ausgetragen.

Beschreibung 
Titelverteidiger war Andreas Kronlachner, der das Turnier schon 2005 und 2008 gewinnen konnte. Im Halbfinale unterlag er diesmal jedoch, denkbar knapp, Arnim Kahofer mit 39:40 und wurde gemeinsam mit Georg Schmied Dritter. Es siegte Andreas Efler, der sich im Finale mit 40:29 gegen Arnim Kahofer durchsetzen konnte.

Ältester Teilnehmer des Turniers war der mehrfache Vizemeister Heinrich Weingartner (73), gefolgt von Altmeister Franz Stenzel (71), der das Turnier 1984, 1989, 1991 und 1996 gewonnen hatte.

Modus 
Gespielt wird seit 2013 nicht mehr im Satzmodus, sondern, wie schon bei vielen anderen Turnieren, auf Distanz. Diese liegt während des gesamten Turniers bei 40 Points und einer Aufnahmebegrenzung durch 50 HAZ (Höchstaufnahmenzahl). Die 16 Teilnehmer spielten in vier Gruppen (A–D) zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Endrunde. Das Spiel um Platz 3 fand nicht statt, beide Verlierer des Halbfinales erhielten eine Bronzemedaille.

Gruppenphase

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2013
Billardturnier in Wien
Karambolageveranstaltung 2013